Dalrymple kan syfta på:

 Dalrymple (namn) – ett traditionellt skotskt namn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Dalrymple (berg),

Australiens 

 Dalrymple Gap
 North Branch Dalrymple Creek
 Port Dalrymple

Se även
Lake Dalrymple – flera

Storbritannien 

 Dalrymple (ort), Skottland, East Ayrshire,

Se även
 Dalrymple Bay – flera
 Dalrymple Creek – flera
 Dalrymple Point – flera
Mount Dalrymple – flera